Девочка со спичками:
 Девочка со спичками — рассказ Х. К. Андерсена.
 Девочка со спичками — французский кинофильм, снятый по одноимённому рассказу Х. К. Андерсена.
 Девочка со спичками — короткометражный мультфильм по мотивам одноимённого рассказа Х. К. Андерсена.
 Девочка со спичками — белорусский мультфильм по мотивам одноимённого рассказа Х. К. Андерсена (Беларусьфильм, 1996).
 Страсти по девочке со спичками — оратория Дэвида Лэнга, за которую автор был удостоен Пулитцеровской премии 2008 года.